Allan Falk er en fransk-belgisk tegneserie med originaltitlen Ric Hochet, forfattet af den fransksprogede, belgiske forfatter André-Paul Duchâteau og den franske tegner Gilbert Gascard (også kendt under kunstnernavnet Tibet).

Serien havde sit udspring i 1955 i tegneseriemagasinet Tintin og fra 1963 til 2010 blev der udgivet 78 album på originalsproget. I 2015 blev serien genoptaget, nu skrevet af Zidrou og tegnet af Simon Van Liemt.

Serien er blevet udgivet af adskillige forlag siden 1966, hvor magasinet fart og tempo begyndte at bringe serien.
For nærværende er det forlaget Zoom, der siden 2016 har udgivet serien.

Bøger i serien 
De 78 album bliver genudgivet i 25 bøger.

Allan Falks nye oplevelser 
De nye historier bliver udgivet i indbundne album.
 R.I.P., Falk! 
 Mord i en fransk have 
 Sådan begår du mord 
 Faldet for Frankrig 
 Kommissær Dior 
 Mord på væddeløbsbanen (planlagt til 28.4.2023)

Oversigt 
Nedenstående oversigt indeholder samtlige hstorier, der er udgivet på dansk (eller planlagt til 2023).
Historierne står i samme rækkefølge, som de er udgivet af forlaget Zoom. Det vil med få undtagelser betyde i kronologisk rækkefølge; når en historie er ude af kronologien, er <span style="color: red">original udgivelsesdato</span style> markeret med <span style="color: red">rødt</span style>.

Nogle af historierne er udgivet under to eller flere forskellige titler på dansk; disse er markeret med <span style="color:#E000E0">magenta tekst</span style>. Den viste titel er den nyeste i Zooms bogserie.

Dansk albumnummer i parentes er albumnummer i serien Allan Falks oplevelser fra Carlsen.

De danske serieblade i oversigten er:

Kilder 

 bibliotek.dk
 Komiklex - Dansk tegneseriebibliografi 1847-2005 
 minetegneserier.no
 bdoubliees.com
 bedetheque.com

Tegneserier fra Belgien
Tegneserier fra Frankrig